

Entomologie 
 Le Robert-le-diable, nom vernaculaire de Polygonia c-album, une espèce de lépidoptères.

Légende 
 Robert le Diable, personnage légendaire du Moyen Âge parfois considéré comme inspiré par  parfois par Robert II de Bellême

Opéra 
 Robert le Diable, opéra de Giacomo Meyerbeer.

Patrimoine 
 Château de Robert le Diable, château féodal de la période des ducs de Normandie situé à Moulineaux près de Rouen.

Peinture 
 Le Ballet de « Robert le Diable » (1871), tableau d'Edgar Degas conservé au Metropolitan Museum of Art de New York,
 Le Ballet de « Robert le Diable » (1876), tableau d'Edgar Degas conservé au Victoria and Albert Museum de Londres.

Poésie 
 Complainte de Robert le Diable, poème de Louis Aragon en hommage à Robert Desnos et chanté par Jean Ferrat.